Sabunçu bezeichnet
 einen Stadtbezirk von Baku, Aserbaidschan, siehe Sabunçu (Rayon)
 den Hauptort des Stadtbezirks, siehe Sabunçu (Baku)
 einen Ort im aserbaidschanischen Bezirk Zaqatala, siehe Sabunçu (Zaqatala)

Sabuncu ist der Familienname folgender Personen:
 Serdar Sabuncu (* 1977), türkischer Fußballtrainer